Unitat perifèrica de Magnèsia, part sud de Tessàlia, regió a la part central de Grècia
 Magnèsia del Meandre, ciutat de Jònia a les estivacions de les muntanyes Thorax, a la vora del riu Letaeus afluent del Meandre
 Magnèsia del Sipilos, ciutat de Lídia a la part nord-oest de la muntanya de Sipilos a la part sud del riu Hermos